Elston ou Ellston peut faire référence à :

Patronyme 

 , un compositeur américain.
 , un joueur de Football australien.
 , politique siégeant à la Chambre des représentants des États-Unis.

Toponymes 

 Elston, un village du Nottinghamshire, en Angleterre.
 Ellston, une ville du comté de Ringgold, en Iowa, aux États-Unis.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Tippecanoe en Indiana.
 , une communauté non constituée en municipalité du Comté de Cole (Missouri).

Autres 
 , une rue à Chicago.
 , un bâtiment de Schenectady aux États-Unis